Bethlen-kastély (Alsórákos)
Bethlen-kastély (Árokalja)
Bethlen-kastély (Beregszász)
Bethlen-kastély (Bethlen)
Bethlen-kastély (Betlenszentmiklós)
Bethlen-kastély (Bonyha)
Bethlen-kastély (Bún)
Bethlen-kastély (Élesd)
Bethlen-kastély (Keresd)
Bethlen-kastély (Kerlés)
Bethlen-kastély (Mezőpanit)
lásd még
Bethlen András-kastély, Bethlen
Bethlen Pál-kastély, Bethlen
Bethlen–Haller-kastély, Küküllővár
Kornis–Rákóczi–Bethlen-kastély